Слово капо может иметь следующие значения:
 Капо — привилегированный заключённый в концлагерях нацистской Германии, работавший на администрацию.
 КАПО — Казанское авиационное производственное объединение имени С. П. Горбунова — авиастроительное предприятие, расположенное в Казани.
 КаПо — Полиция безопасности в Эстонии, сокращение от .
 Капо — в терминологии итало-американской организованной преступности — представитель одной из высших «ступеней» в криминальной лестнице.
 Капо — фильм 1959 года режиссёра Джилло Понтекорво.
 Капо — термин карточной игры белот (блот). Игрок обязуется собрать все взятки, не отдав ни одной оппонентам.

Персоналии 
 Капо, Оливье (род. 1980) — французский футболист ивуарийского происхождения, нападающий.
 Капо, Сотир (1934–2012) – албанский живописец.
 Капо де Фёйид, Жан Габриэль (1800—1863) — французский публицист и писатель.
 Капо, Хюсни (1915—1979) — албанский коммунистический политик и государственный деятель.